Кульова блискавка:

 Кульова блискавка — атмосферне явище, плазмоїд.
 Кульова блискавка (фільм) — 4-й фільм про англійського суперагента Джеймса Бонда, знятого по одноимінному роману.
 Кульова блискавка (роман) — роман Яна Флемінга.
 Kugelblitz — ( — Кульова блискавка) — німецька дослідна ЗСУ періоду Другої світової війни.
 Кульова блискавка (операція) — операція ізраїльських спецслужб зі звільнення з угандійського аеропорту «Ентеббе» 106 заручників.
 Кугельбліц — у астрофізиці, настільки сильна концентрація світла, що створює довкола себе горизонт подій.